Усачёвка:

 Усачёвка — историческая местность в Москве.
 «Усачёвка» — жилой комплекс второй половины 1920-х годов в Москве.
 Усачёвка — село в Хорольском районе Приморского края.